Ахмадия:
 Ахмадия (ахмадиты, Ахмадийская мусульманская община) — религиозное движение.
 Ахмадия — суфийский тарикат.
 Ахмадия — медресе.